— топоним.

 Икеда (Осака) — город в Японии, расположенный на острове Хонсю в префектуре Осака, севернее города Осака и западнее Амагасаки.
 Икеда (Гифу) — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Гифу региона Тюбу.
 Икеда (Нагано) — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу.
 Икеда (Фукуи) — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Фукуи региона Тюбу.
 Икеда (Хоккайдо) — посёлок, расположенный на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо.

См. также